

Astronomia
25108 Boström – asteroide

Persone
Erik Boström (1868-1932) – tiratore a segno svedese
Erik Gustaf Boström (1842-1907) – politico svedese
Pär Boström (...) – musicista, produttore discografico e artista svedese
Wollmar Boström (1878-1956) – tennista svedese

Pagine correlate
 Bostrom